Mosandl ist der Familienname von:
 Armin Mosandl (* 1942), deutscher Lebensmittelchemiker
 Norbert Mosandl, deutscher Sportler, Paralympics-Teilnehmer
 Reinhard Mosandl, deutscher Hochschullehrer für Waldbau